Schweidnitz ist der deutsche Name von:
 Świdnica in der Woiwodschaft Niederschlesien im Südwesten Polens
 Landkreis Schweidnitz, ehemaliger preußischer Landkreis in Schlesien

Schweidnitz ist der Name folgender Personen:
 Anna von Schweidnitz (1339–1362), Königin von Böhmen, deutsche Königin und Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs
 Bernhard II. (Schweidnitz) (* etwa 1288; † 1326), Herr von Fürstenstein und Jauer; von 1301 bis 1326 Herzog von Schweidnitz-Jauer
 Bolko I. (Schweidnitz) (auch: Boleslaw III. von Liegnitz; Boleslaw von Fürstenberg; * um 1253, † 1301), Herzog von Schweidnitz-Jauer
 Bolko II. (Schweidnitz) (auch: Boleslaw V., Boleslaw der Kleine; * 1308, † 1368), Herzog von Schweidnitz-Jauer
 Heinrich I. (Schweidnitz), Herr von Fürstenberg und Jauer (* um 1294; † 1346), von 1301 bis 1312 Herzog von Schweidnitz-Jauer und von 1312 bis 1346 Herzog von Jauer
 Heinrich II. (Schweidnitz) († 1343), Herzog von Schweidnitz-Jauer und Vater der böhmischen und deutschen Königin Anna von Schweidnitz
 Johannes Hoffmann von Schweidnitz (* um 1375; † 1451), Rektor der Universitäten von Prag und Leipzig sowie als Johannes IV. Bischof von Meißen
 Nikolaus Stör von Schweidnitz († 1424), Theologieprofessor an der Prager Karlsuniversität und der Universität Leipzig

Siehe auch:
 Herzogtum Schweidnitz-Jauer